Il singolare maschile di tennis ai XVII Giochi panamericani si è giocato al Rexall Centre di Toronto, in Canada, dal 10 al 15 luglio 2015.

Teste di serie 

  Facundo Bagnis - Vincitore
  Hans Podlipnik-Castillo (quarti di finale)
  Guido Andreozzi (Semifinail)
  Dennis Novikov - 3º classificato
  Nicolás Jarry (secondo turno)
  Giovanni Lapentti (terzo turno)
  Darian King (secondo turno)
  Nicolás Barrientos - 2º classificato

  Gonzalo Escobar (quarti di finale)
  Hugo Dellien (terzo turno)
  Marcelo Arévalo (secondo turno)
  Eduardo Struva (terzo turno)
  Philip Bester (terzo turno)
  Emilio Gómez (terzo turno)
  Ricardo Rodríguez-Pace (terzo turno)
  Peter Polansky (secondo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 Tabellone singolare maschile Sito ufficiale Toronto 2015

Tennis ai XVII Giochi panamericani